CLEC16A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 053 амінокислот, а молекулярна маса — 117 715.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки